FIA pode referir-se à:

 Federação Internacional do Automóvel, no original Fédération Internationale de l'Automobile
 Fundo para Infância e Adolescência, Fundo para Infância e Adolescência
 Fundação Instituto de Administração, instituída por docentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo

Desambiguações de siglas